Als Elbwiesen werden verschiedene Grünflächen, die direkt am Ufer der Elbe liegen, bezeichnet:
Elbwiesen (Dresden)
Elbwiesen (Hamburg)
Elbwiesen (Magdeburg)
Elbwiesen (Wittenberg)